Louis Bertrand puede referirse a:

 Louis Bertrand (santo) (1526 - 1581), dominico español conocido como el Apóstol de las Américas.
 Louis Bertrand Castel (1688 - 1757), matemático francés, opositor a las teorías de Newton.
 Louis Jacques Napoléon Bertrand (1807 - 1841), poeta francés del Romanticismo, nacido en Italia.
 Louis Bertrand (escritor) (1866 - 1941), escritor francés miembro de la Academia Francesa.
 Louis Bertrand (político) (1856 - 1943), político socialista belga.